Алта́йский госуда́рственный педагоги́ческий университет (АлтГПУ) — высшее учебное заведение в г. Барнаул.

С 14 октября 2011 входит в барнаульский образовательный кластер, участниками которого являются также гимназия №22, лицей №122, детский сад № 30, детский сад № 239, ДЮСШ «Хоккей» им. А. Черепанова, Центр детского творчества Центрального района, Детская музыкальная школа №1 им. А. К.Глазунова, городская детская поликлиника № 3, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, БЮИ МВД РФ.

История 

В начале XX века к числу интенсивно развивающих начальное образование территорий относилась Тобольская губерния, в которой к 1911 году было всего 624 начальные школы, а открытие новых учебных заведений тормозилось недостатком учительских кадров.

Решение об открытии в Барнауле учительской семинарии с начальным училищем было принято 20 мая 1915 года на основании утверждения государственной росписи доходов и расходов на 1915 года.

В «Плане составления сети учительских институтов» также значились Новониколаевск и Барнаул Томской губернии, а в пределах «обширной» Тобольской губернии. Идею ходатайствовать перед правительством об открытии третьего учительского института в Барнауле выдвинул попечитель Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьев.

Барнаульский учительский институт был учреждён 1 сентября 1933 года, в 1941 году переименован в педагогический институт.

Первый выпуск Барнаульского учительского института состоялся в 1935 году. Его окончили 17 историков, 22 словесника, 30 физиков-математиков.

Начало 1936 года было отмечено выпуском 45 учителей химии и биологии. К 1947 году 720 учителей стали выпускниками дневного
отделения института, заочное отделение подготовило 409 чел. К этим цифрам следует добавить и 39 учителей, получивших высшее образование в вечернем пединституте, о судьбе которого уже шла речь.

В 1983 году вуз был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

15 декабря 1993 года Барнаульский государственный педагогический институт получил статус университета. Однако в 2008 году Барнаульский государственный педагогический университет (БГПУ) после прохождения аккредитации стал академией.

Приказом Минобрнауки № 1550 от 8 декабря 2014 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая академия» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет».

Институты и факультеты 

 Институт дополнительного образования (до 2009 года — факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования)
 Институт психологии и педагогики (до 2009 года — педагогический факультет и факультет начальных классов)
 Институт физико-математического образования (до 2010 года — физический факультет и факультет математики и информатики)
 Институт физической культуры и спорта (до 2014 года — факультет физической культуры)
 Лингвистический институт (до 2002 года — Факультет иностранных языков)
 Институт истории, социальных коммуникаций и права (до 2020 года — Исторический факультет)
 Факультет довузовского образования
 Институт филологии и межкультурной коммуникации (до 2021 — Филологический факультет)
 Центр культурно-массовой работы (до 2009 года — факультет дополнительных педагогических профессий)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Алтайского государственного педагогического университета
 Энциклопедия АлтГПУ
 web-архивы
 Лопаткин В. М.  Ступени роста Барнаульского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет
Появились в 1933 году в России
1933 год в Алтайском крае